Verfolgt ist der Titel folgender Filme:
 Verfolgt (1947), US-amerikanischer Western mit dem Originaltitel Pursued, deutschem Fernsehtitel Späte Rache und Robert Mitchum in der Hauptrolle
 Verfolgt (1951), US-amerikanisches Filmdrama um die Flucht eines jugendlichen Mörders Originaltitel Tomorrow is Another Day und Steve Cochran in der Hauptrolle
 Verfolgt (2006), deutscher Beziehungsfilm um eine sadomasochistische Amour fou
 Verfolgt (2014), US-amerikanischer Film mit dem Originaltitel Persecuted, von Daniel Lusko
 Verfolgt – Der kleine Zeuge, deutscher Fernseh-Thriller aus dem Jahr 2012
 Bloch: Verfolgt, 17. Folge der Fernsehserie Bloch
 Tatort: Verfolgt, Schweizer Fernsehfilm der Krimireihe Tatort aus dem Jahr 2014

Siehe auch:
 Verfolgung (Begriffsklärung)